Garneray är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ambroise Louis Garneray (1783–1857), fransk konstnär
 Jean François Garneray (1755–1837), fransk konstnär 

Franska efternamn